Caterina Chinnici (1954-), magistrate et femme politique italienne,
 Rocco Chinnici (1925-1983), magistrat italien.
 
Patronyme italien